Jaja bezeichnet:

 eine der Neusibirischen Inseln in der Laptewsee, siehe Jaja (Insel)
 einen Nebenfluss des Tschulym im Flusssystem des Ob (Sibirien, Russland), siehe Jaja (Fluss)
 eine Siedlung städtischen Typs in der Oblast Kemerowo (Russland), siehe Jaja (Russland)
 ein Dorf in der Woblast Wizebsk (Belarus), siehe Jaja (Belarus)
 ein Album von Marius Müller-Westernhagen, siehe Jaja (Album)
 einen Comicverlag aus Berlin, siehe Jaja Verlag

Jaja ist der Name folgender bekannter Personen:

 Ibrahim Jaja, libanesischer Skifahrer
 Jackson Avelino Coelho, meist Jajá oder Jajá Coelho (* 1986), brasilianischer Fußballspieler
 Laurent Jalabert (* 1968), Spitzname des französischen Radrennfahrers
 Samir Geagea (* 1952), libanesischer Milizführer, andere Schreibweise Samir Ja’ja’

Siehe auch:
 Jaya
 Yaya
 Iaia